Вячесла́в Вячесла́вович Огры́зко (род. 28 июня 1960, Москва) — российский литературовед и публицист, критик, журналист, историк литературы. Главный редактор газеты «Литературная Россия». Член Союза писателей России.

Биография 
Родился в Москве. После школы поступил на исторический факультет вечернего отделения Московского государственного педагогического института, работал литсотрудником в многотиражке МИФИ. Служил в армии. Работал корреспондентом, заведующим отделом в газете «Книжное обозрение», заведующим отделом в журнале «Советская литература», ответственным секретарём и заместителем главного редактора в журнале «Наш современник». С 1995 года в газете «Литературная Россия», с 2004 года её главный редактор.

С приходом В. Огрызко в «Литературную Россию» газета стала более публицистической, появились проблемные материалы.

По инициативе В. Огрызко, редакцией «Литературной России» было подготовлено и издано собрание сочинений Юрия Кузнецова, стал выходить журнал «Мир Севера».

Творчество 
Вячеславом Огрызко изданы несколько литературоведческих книг, множество статей и очерков: книги «Звуки языка родного», «Праздник на все времена», историко-литературное исследование «Песни афганского похода», литературно-критические статьи «Против течения», словари о писателях XX века «Изборник», «Из поколения шестидесятников», «Русские писатели. Современная эпоха. Лексикон», «Кто делает современную литературу в России», «Победители и побеждённые».

Ряд статей и книг В. Огрызко посвящён литературе малочисленных народов Севера: «Лица и лики: Литература малочисленных народов Севера и Дальнего Востока», «Ульчская литература», «Эвенкийская литература», «Отечественные исследователи коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока: Биобиблиографический словарь», «Ительменская литература», «Селькупская литература». О проблемах культурной жизни малых народов постоянно публикуются в «Литературной России» и «Мире Севера» очерки В. Огрызко.

Всероссийская литературная премия Антона Дельвига за книгу «Лица и лики: Литература малочисленных народов Севера и Дальнего Востока».

Литературоведческие статьи и очерки В. Огрызко зачастую отличаются некомплиментарностью по отношению к писателям. С неожиданной стороны в статьях открываются казалось бы привычные читателю страницы жизни и творчества Александра Фадеева, Валентина Катаева, Александра Твардовского, Константина Симонова и других советских классиков. В. Огрызко говорит об этом: «В школьные годы, когда я читал книги современных писателей, которые производили на меня сильное впечатление, я не представлял, что когда-нибудь смогу увидеть авторов этих книг. Тогда мне казалось, что это какие-то небожители. Но когда лично познакомился с некоторыми из них, я глубоко разочаровался. Оказывается, многие из этих писателей в жизни сильно отличались от того, о чём сами же писали в книгах, какие ценности утверждали, какие истории рассказывали. Позже, занимаясь ещё и литературной критикой, я так и не решил: благо это или минус для литературного критика — личное знакомство с писателями».

Библиография

Примечания

Ссылки 
 Вячеслав Огрызко. Запоздалые поиски // Литературная Россия, 2012. № 25
 Литературная Россия: Дерзать всегда лучше, чем лизать // Литературная Россия, 2012. № 48
 Павлов Ю. М. «Честно говоря», или Вячеслав Огрызко как литературный критик 

историки литературы
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Выпускники МПГУ
Члены Союза писателей России